De gemeente Vijfheerenlanden heeft 117 gemeentelijke monumenten; hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Vijfheerenlanden.

Ameide
De plaats Ameide kent 18 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Hei- en Boeicop
De plaats Hei- en Boeicop kent 15 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Leerbroek
De plaats Leerbroek kent 5 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

|}

Lexmond
De plaats Lexmond kent 40 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Meerkerk
De plaats Meerkerk kent 22 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Nieuwland
De plaats Nieuwland kent 8 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Tienhoven aan de Lek
De plaats Tienhoven aan de Lek kent 9 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Vijfheerenlanden
Vijfheerenlanden
Vijfheerenlanden